Kalat – miasto w Afganistanie
 Kalat – miasto w Pakistanie
 Kalat – dawne księstwo muzułmańskie w Pakistanie